Johann Patricius Adlerstam foi um botânico  alemão .

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha